Zkratka SCG může označovat:

 Student Cyber Games – české občanské sdružení pořádající středoškolské soutěže
 Srbsko a Černá Hora – zaniklý stát

Externí odkazy 
 

sv:Lista över nationalitetsmärken för motorfordon#S